Norco Performance Bikes est un fabricant canadien de vélos.
 Norco est une ville en Californie.
 Norco est une ville en Louisiane.

Homonymie de toponyme